Кулібаба — багатозначний термін.

Топонім 
 Кулібаба — село у Васильківському районі Київської області України.

Прізвище 
 Кулібаба Віталій Васильович (нар. 1971) — радянський і молдовський футболіст; тренер.
 Кулібаба Марія Гордіївна (1929—2017) — Герой Соціалістичної Праці.
 Кулібаба Сергій Юрійович (нар. 1959) — радянський легкоатлет, казахстанський тренер.

Див. також 
 Кульбаба (значення)